Le nom d’Aschoff est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Albrecht Aschoff (1899-1972), homme politique allemand.
 Hermann Höpker-Aschoff (1883-1954), homme politique allemand.
 Jürgen Aschoff (1913-1998), biologiste et ornithologue allemand.
 Jürgen C. Aschoff (1938-), neurologue allemand.
 Karl Aschoff (1867-1911), pharmacien allemand, pionnier de la thérapie par le radon.
 Ludwig Aschoff (1866-1942), pathologiste allemand.